Кампелло:
 Кампелло — населённый пункт в Швейцарии, в кантоне Тичино, округ Левентина, коммуна Файдо.
 Кампелло-суль-Клитунно — коммуна в Италии, в регионе Умбрия.

 См. также
 Кампельо — город в Испании, в Валенсии.